Rava ima više značenja:
 Rava, Bergamo, је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Rava, Cuneo, је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Рава (Задар), је насељено место у саставу града Задра у Задарској жупанији, Република Хрватска